Big Top – videogioco
 Big Top – serie televisiva